Azande bezeichnet:

 eine afrikanische Volksgruppe, siehe Azande (Volk),
 eine afrikanische Sprache, siehe Azande (Sprache).